Impulse kan syfta på:

 Impulse (demogrupp) – en svensk demogrupp
 Impulse (film, 1974) – en amerikansk film från 1974 i regi av William Grefé
 Impulse Records – ett amerikanskt jazzskivbolag
 Impulse Tracker – dataprogram för musikredigering i DOS